Davi est un diminutif du prénom David. Il peut désigner :

Prénom 
Davi (1963-), Davi Cortes da Silva, footballeur brésilien
Davi (1984-), Davi José Silva do Nascimento, footballeur brésilien
Davi (1984-), Davi Rodrigues de Jesus, footballeur brésilien
Davi Banda (1983-), footballeur malawite
Davi Kopenawa (1956-), activiste brésilien

Patronyme 
Hendrik Davi (1977-), homme politique français ;
Robert Davi (1953-), acteur américain.

Homonymie de personnes